Šnjegotina je lahko:
 Šnjegotina Donja (Bosna in Hercegovina)
 Šnjegotina Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Šnjegotina Srednja (Bosna in Hercegovina)
 Šnjegotina Velika (Bosna in Hercegovina)